Weißhuhn ist der Familienname folgender Personen:

 Gernot Weißhuhn (* 1943), deutscher Ökonom
 Reinhard Weißhuhn (* 1951), deutscher Bürgerrechtler und Politiker (Initiative Frieden und Menschenrechte, Bündnis 90/Die Grünen)